

Sigle 
 Phase-locked loop – anello ad aggancio di fase
 Passaggio a livello di linea – (passaggio a livello non di stazione)
 Pretty Little Liars – serie tv statunitense

Codici 
 PLL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto militare Ponta Pelada di Manaus (Brasile)
 pll – codice ISO 639-3 della lingua shwe palaung